Trnovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Trnovac, un village situé dans la municipalité de Bosanska Gradiška;
Trnovac, un village situé dans la municipalité de Novi Travnik;
Trnovac, une rivière, affluent de la rive droite de Vrbanja;
en Croatie
Trnovac, une localité située dans la municipalité de Gospić, Comitat de Lika-Senj;
Trnovac, une localité située dans la municipalité de Velika, comitat de Požega-Slavonie ;
en Serbie
Trnovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar.